

Canada
  blindée canadienne

France
  blindée française
  logistique

Moldavie 
  brigade d'infanterie motorisée

Pologne
  de montagne

Royaume de Prusse 
  d'infanterie de la Garde.

Homonymie d'unités militaires